Карл Франц Прусский (, полное имя Карл Франц Иосиф Вильгельм Фридрих Эдуард Пауль Прусский (); 15 декабря 1916,  — 23 января 1975, , Чили) — прусский принц из династии Гогенцоллернов, сын принца Иоахима Прусского и Марии Августы Ангальтской, внук Вильгельма II.

Биография 

Карл Франц Прусский родился 15 декабря 1916 года в разгар Первой мировой войны. Его родители — прусский принц Иоахим и ангальтская принцесса Мария Августа. Приходился внуком германскому императору и королю Пруссии Вильгельму II. Когда принцу было два года, Германская империя рухнула. Его дед-император отрекся от престола в 1918 году, а в 1920 году отец принц Иоахим покончил жизнь самоубийством.

На момент рождения принц был двенадцатым в линии наследования германского трона, а также, как потомок королевы Виктории, находился в линии наследования британского престола.

После самоубийства отца, принц был взят под опеку своего дяди принца Эйтеля Фридриха, назначенного Вильгельмом II официальным главой дома Гогенцоллернов. В 1921 году опекунство объявили незаконным, а ребёнка передали матери. Ей было дано это право, несмотря на то, что она сбежала от мужа, и многие при дворе высказывались против неё.

В 1922 году Мария Августа получила денежные средства от бывшего свекра, которые были прописаны в брачном договоре, хотя адвокат Вильгельма утверждал, что законы дома Гогенцоллернов больше не действительны и поэтому больше нет никаких обязательств в пользу Марии Августы и её сына.

В 1926 году Мария Августа снова вышла замуж за немецкого барона Йоханеса Михаэля фон Лоена, в 1935 году они развелись.

В годы Второй мировой войны Карл Франц служил лейтенантом в броневом дивизионе, находился на польском фронте. Был награждён Железным крестом.
Принц Карл Франц умер 23 января 1975 года в возрасте 58 лет.

Браки и дети 
Принц Карл Франц был женат трижды. 

Первой супругой принца в 1940 году стала немецкая принцесса Генриетта Гермина Ванда Ида Луиза фон Шёнайх-Каролат (1918—1972). Она приходилась падчерицей деду Карла Франца, императору Вильгельму II. Он состоял в браке с 1922 года с её матерью, принцессой Герминой Рейсской. 5 сентября 1946 года пара развелась. В этом браке родилось трое детей:
 Франц Вильгельм (род. 1943) — женился на претендентке на российский престол Марии Владимировне Романовой (род. 1953), взял имя Михаил Павлович и перешел в православие. В 1985 году они развелись, в браке родился один сын, Георгий Михайлович Романов;
 Фридрих Карл Людвиг (род. и ум. 1943) — близнец Франца Вильгельма, умер после рождения;
 Франц Фридрих Кристиан (род. 1944) - был женат, 1 ребенок

9 ноября 1946 года вступил во второй (морганатический) брак с Луизой Дорой Хартмен (1901—1961), которая была его старше на 7 лет, детей пара не имела, развелась в 1959 году. 

В том же 1959 году, 20 июля вступил в третий брак с донной Евой Марией Герера и Вальдивелано (1922—1987). Свадьба состоялась в Лиме — столице Перу. От брака родилось двое дочерей:
 Александра Мария (род. 1960) — супруга Альберта Ребоа с 1995 года, двое детей;
 Дезире Анастасия (род. 1961) — супруга Иоанна Карлоса Гамарра и Скилс с 1983 года, двое детей.

Родословная

Ссылки 
 Фотографии семьи Гогенцоллернов
 Профиль на Geneall.net
 Профиль на Genealogics.org
 Профиль на Thepeerage.com

Примечания 

Гогенцоллерны
Военные нацистской Германии